Садовое (до 1945 Старые Близнецы, Коростовка; ) — село в Близнюковском поселковом совете Близнюковского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320655102. Население по переписи 2001 г. составляет 985 (460/525 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Садовое находится в 2-х км от пгт Близнюки, железнодорожная станция Пост 950 км ветки Близнюки-Барвенково, примыкает к селу Вольное Второе.
В селе несколько прудов.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 Конец XVIII века — на землях Сумарокова основано село (не называвшееся Садовым).
 1862 — дата основания согласно старому сайту Верховной Рады.
 В 19 веке земля была продана помещику Коростовцеву. Вокруг его имения жили крепостные крестьяне. В народе село называли Коростовка (малоросс. Короставка) — по фамилии помещика.
 В начале 20 века Коростовцев построил в селе больницу и начальную школу.
 В начале 20 века село официально называлось Старые Близнецы, так как рядом возник населённый пункт просто Близнецы (Харьковская область).
 На картах РККА 1920-х-1945 годов село называется Старые Близнецы.
 В 1945 году Указом Президиума Верховного Совета УССР от 12 сентября село Коростовка (Старые Близнецы) переименовано в Садовое, в честь сада, что посадили в честь освобождения села от фашистов в 1944 году..
 1957 — селу был присвоен статус «посёлок рабочего типа» (дословно).
 До 1958 в посёлке находилась районная больница Близнецовского района.
 20 декабря 2007 — вследствие депопуляции населения произошло снижение статуса н.п. с посёлка на село.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Близнюковская птицефабрика.
 Больница.
 Вокруг села большие сады.

Культура 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Близнюковского района